Channa peut désigner :

 Channa un genre de poissons carnivores ;
 Channa, le conducteur de char du futur Gautama Bouddha.